Ксе́ньинский переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в Хамовниках между Комсомольским проспектом и Несвижским переулком.

Происхождение названия 
Своё имя переулок (называвшийся также Ксеньевский) получил в XIX веке по находившемуся здесь Ксеньинскому ремесленному приюту, благотворительницей которого была великая княгиня Ксения Александровна. Ранее переулок числился как Безымянный.

Описание 
Ксеньинский переулок фактически является небольшим проездом, который соединяет дублёр Комсомольского проспекта с Несвижским переулком. Проходит с юго-востока на северо-запад.

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема Ксеньинского переулка

Переулки Москвы